Hook End – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Hook End – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Oxfordshire
 Hook End – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Midlands